Чемпіонат Албанії 1980–1981 — 42-й чемпіонат Албанії з футболу. Чемпіоном став «Партизані».

Команди-учасниці

Турнірна таблиця 

Позначення:

Результати

Посилання 
 Чемпіонат Албанії на giovanniarmillotta 

1980—1981
Албанія
Албанія